La famiglia abruzzese dei Cascella, ha tra i suoi componenti diversi artisti:
Andrea Cascella, scultore, pittore e ceramista.
Basilio Cascella, pittore.
Michele Cascella, pittore.
Pasquale Cascella, giornalista.
Pietro Cascella, scultore e pittore.
Tommaso Cascella, pittore e ceramista.

Dal 1954 è stato creato anche un premio di arte contemporanea dedicato a Basilio Cascella.
Premio Basilio Cascella, premio di arte contemporanea.